

Osoby noszace nazwisko Churchill 
 Arabella Churchill – ujednoznacznienie
 Charles Spencer-Churchill, 9. książę Marlborough – brytyjski arystokrata i polityk
 Francis Spencer, 1. baron Churchill – brytyjski arystokrata i polityk
 George Spencer-Churchill – ujednoznacznienie
 John Churchill – angielski polityk, założyciel rodu książąt Marlborough
 John Spencer-Churchill – ujednoznacznienie
 John Strange Spencer-Churchill – brytyjski wojskowy
 Marguerite Churchill – amerykańska aktorka sceniczna i filmowa
 Lord Randolph Churchill – brytyjski arystokrata i polityk
 Randolph Frederick Churchill – brytyjski polityk
 Sarah Churchill – była żoną Johna Churchilla, 1. księcia Marlborough
 Ward Churchill – amerykański pisarz, weteran z Wietnamu
 Winston Churchill – brytyjski polityk, premier Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej
 Winston Churchill – brytyjski polityk, jedyny syn Randolpha Churchilla, wnuk Winstona
 Wicehrabia Churchill – ujednoznacznienie
 Victor Spencer, 1. wicehrabia Churchill – brytyjski arystokrata, polityk i przedsiębiorca

Lokalizacje

w Anglii 
 Churchill – miejscowość w East Devon, w hrabstwie Devon
 Churchill – miejscowość w North Devon, w hrabstwie Devon
 Churchill – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire
 Churchill – miejscowość w hrabstwie Somerset

w Australii 
 Churchill – miasto w stanie Wiktoria

w Kanadzie 
 Churchill – miasto

rzeki i jeziora 
 Churchill – rzeka w prowincji Manitoba, dopływ Zatoki Hudsona
 Churchill – rzeka w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador, dopływ Oceanu Atlantyckiego
 Churchill – jezioro

w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Churchill – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Gallatin
 Churchill – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Churchill – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny

Gminy 
 Churchill (ang. Churchill Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw

Hrabstwa 
 hrabstwo Churchill (ang. Churchill County) – w stanie Nevada

Pozostałe 
 Churchill Park – wielofunkcyjny stadion w Lautoce w Fidżi
 Historyczny Park Stanowy Fort Churchill – znajduje się na terenie hrabstwa Lyon w stanie Nevada
 Mk IV Churchill – czołg wsparcia piechoty z okresu II wojny światowej
 One Churchill Place – wieżowiec w Londynie, w Wielkiej Brytanii